В соревнованиях по триатлону на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 110 спортсменов (55 мужчин и 55 женщин), которые будут соревноваться за 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 6-ю спортсменами (3 мужчины и 3 женщины).

Правила квалификации 
Большинство олимпийских лицензий будет распределено на основании олимпийского квалификационного рейтинга. При этом путёвки не являются именными, а распределяются между НОК. Максимальная квота для страны — 3 спортсмена в каждой дисциплине, однако такое количество спортсменов смогут выставить только 8 сильнейших стран. Хозяевам соревнований сборной Бразилии гарантировано по одной квоте в каждой дисциплине, если они не получат квоты через другие квалификационные соревнования.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Все завоёванные путёвки не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые примут участие в Играх.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Правила квалификации
 Список квалифицированных спортсменов
 Квалификационный рейтинг (мужчины)
 Квалификационный рейтинг (женщины)

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016